Головчанский — русская фамилия.

Известные носители 
 Головчанский, Григорий Петрович (род. 1972) — российский региональный историк, археолог, краевед,
 Головчанский, Максим Петрович (1882—1951) — русский революциионер, участник Гражданской войны, хозяйственный работник, член РСДРП с 1904 года.